Булус () — топоним в России якутского происхождения.

 Булус — озеро, на правом берегу р. Тумара, координаты 63°59'	130°17’.
 Булус — урочище, в правобережье р. Кенгкеме, координаты 62°21'	129°25’.
 Булус — урочище, в правобережье р. Лена, координаты 61°48'	129°54’.
 Булус — урочище, между р. Лена и р. Кенгкеме, координаты 62°41'	129°20’.
 Булус — урочище, на левом берегу р. Кенгкеме, координаты 62°29'	129°14’.
 Булус — озеро, в правобережье р. Лена, координаты 61°21'	129°03’.
 Булус — река, левый приток р. Токко, координаты 59°14'	119°59’.
 Булус — река, правый приток р. Чуку, координаты 64°14'	116°39’.
 Булус — озеро, в правобережье нижнего течения р. Хомпу, координаты 61°31'	130°32’.

Примечания